Батраков, Михаил:
 Батраков, Михаил Васильевич  — глава Центрального совета народного хозяйства (ЦСНХ) КазССР май 1930 г. — февраль 1931 г.
 Батраков, Михаил Григорьевич (1922—1945) — советский офицер-танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.